Zeca ist der Nach- oder Künstlername folgender Personen:

 Zeca (Fußballspieler, 1946) (* 1946), brasilianischer Fußballspieler
 Zeca (Fußballspieler, 1975) (* 1975), portugiesisch-griechischer Fußballspieler
 Zeca (Fußballspieler, 1988) (* 1988), portugiesisch-griechischer Fußballspieler
 Zeca (Fußballspieler, 1994) (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Zeca Afonso (1929–1987), portugiesischer Sänger und Komponist, siehe José Afonso
 Zeca Amaral (* 1967), angolanischer Fußballtrainer
 Zeca Baleiro (* 1966), brasilianischer Musiker
 Zeca Marques (* 1961), portugiesisch-südafrikanischer Fußballtrainer
 Zeca Pagodinho (* 1959), brasilianischer Musiker
 Zeferino Zeca Martins (* 1966), angolanischer Erzbischof

Siehe auch:
 Zeča, kroatische Insel